Шмицер — фамилия:

 Шмицер, Владимир (род. 1973) — чешский футболист.
 Шмицер, Иржи (известный также как Иржи Совак; 1920—2000) — чешский актер.